Muse, brit rockzenekar
Muse, a Muse együttes 1998-ban megjelent középlemeze 
Muse, Grace Jones amerikai énekesnő 1979-ben megjelent nagylemeze